Le Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans 1987 est la troisième édition du Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans, qui se déroule au Honduras, du 14 au 25 février 1987.

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Tour final 

Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans
Football en 1987
Événement sportif international au Honduras
1987 au Honduras